La Yamaha YZR500 es una motocicleta de dos tiempos específicamente desarrollada por Yamaha Motor Company para competir en el Campeonato del Mundo de 500 cc. La YZR500 hizo su debut en la temporada 1973 del Campeonato del Mundo de Motociclismo y finalizó su vida útil en 2002 compitiendo con las cuatro tiempos de la recién creada categoría de MotoGP.

En sus 30 años en el Campeonato del Mundo, la YZR500 fue pilotada por pilotos de la categoría de: Jarno Saarinen, Hideo Kanaya, Giacomo Agostini, Kenny Roberts, Barry Sheene, Christian Sarron, Eddie Lawson, Randy Mamola, Wayne Rainey, John Kocinski, Freddie Spencer, Luca Cadalora, Norifumi Abe, Kenny Roberts Jr, Loris Capirossi, Sete Gibernau, Noriyuki Haga, Max Biaggi y Carlos Checa.

La YZR500 obtuvo 19 títulos entre pilotos y constructores en 30 años de historia. En pilotos ganó 10 títulos: Giacomo Agostini ganó el título en 1975, Kenny Roberts obtuvo un tricampeonato de manera consecutiva entre 1978 y 1980, Eddie Lawson ganó el título en 1984, 1986 y 1988  y Wayne Rainey también obtuvo un tricampeonato de manera cconsecutiva entre 1990 y 1992. En constructores ganó 9 títulos en: 1974, 1975, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1993 y 2000.

Entre sus diferentes iteraciones en sus 30 años de vida, la YZR500 es la motocicleta que más tiempo corrió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo.

Historia 
4 cilindros en línea (1973-1981)
El debut de la primera Yamaha YZR500 oficial tuvo lugar en el Gran Premio de Francia de 1973: la nueva motocicleta, llamada OW20, logró la pole position, la vuelta rápida y la victoria. Su motor, un motor de 4 cilindros en línea de dos tiempos refrigerado por líquido con admisión regulada por pistón (diámetro y carrera de 54 mm, desplazamiento 494.69 cm³), entregaba 95 CV a 9,500 rpm. El marco es una cuna doble cerrada en tubos de acero Cr-Mo, la suspensión trasera consiste en un basculante oscilante con dos amortiguadores ajustables, y la motocicleta pesaba 150 kg. Jarno Saarinen y Hideo Kanaya dominaron en los dos primeros grandes premios de la temporada '73, antes de que el finlandés falleciera en Monza. Yamaha, retirada tras la muerte de Saarinen, reintrodujo su cuatro cilindros en 1974 modificando la suspensión trasera (ahora monoshock tipo "Monocross"). Entregada a Giacomo Agostini, ganó los grandes premios de Austria y los Países Bajos, antes de hacer espacio, desde el Gran Premio de Bélgica, para la nueva OW23, aligerada, con una distancia entre ejes más pequeña y una caja de cambios extraíble. La OW23 también corrió en la temporada 1975, obteniendo los títulos de pilotos y constructores (este último habiéndolo ganado también en 1974).

Después de un año sabático en 1976, Yamaha volvió a competir en la temporada 1977 al confiar la nueva OW35 a Johnny Cecotto, Steve Baker y Giacomo Agostini, la motocicleta tenía muchas diferencias en comparación con el modelo anterior: nuevos tamaños de diámetro y carrera (56x50,6 mm; desplazamiento 498,2 cm³), nuevos carburadores (Mikuni de 34 mm con "Power Jet"), nuevas expansiones (similares a las de la TZ750), chasis más ligero (con un peso total reducido a 132 kg), basculante de caja de aluminio y nuevo pinzas de freno. La potencia aumentó a 115 CV a 11,000 rpm. Con motivo del Gran Premio de Finlandia, Cecotto presentó la versión OW35K, equipada con una válvula de escape YPVS. A partir de la siguiente temporada, la válvula YPVS se montó en todas las motocicletas oficiales, y con una OW35K Kenny Roberts ganó su primer título mundial.

En 1979, debutó la OW45, perfeccionada en comparación con el modelo anterior, que junto con sus evoluciones la OW48 y la OW48R, esta última caracterizada por los cilindros externos rotados 180° (ambas fueron estrenadas en 1980), le permitió a Roberts ganar otros dos títulos mundiales. La última Yamaha YZR500 de 4 cilindros en línea fue la OW53 (1981), con el motor de la OW48R y el marco de aluminio de la OW54, estaba reservada para algunos pilotos asistidos por la Casa de Iwata (Boet van Dulmen, Christian Sarron, Marc Fontan y Christian Estrosi).

4 cilindros en U (1981-1982)
En la temporada de 1981, Yamaha corrió con el modelo OW54, con un motor en U de 4 cilindros con distribución de disco giratorio, una arquitectura similar al de la Suzuki RG500 contra el que luchó por el Campeonato Mundial. La motocicleta resultó ser pesada (a pesar de usar un marco de tubos de aluminio) y con un motor poco manejable, lo que no le permitió a Roberts defender el título mundial. En la temporada siguiente esos defectos fueron arreglados en el OW60, lo que permitió a Roberts y Barry Sheene obtener las dos primeras posiciones en el Gran Premio de Argentina. El estadounidense en plena temporada pasó a usar la nueva motocicleta con un motor en V de 4 cilindros, con poca suerte (fue cuarto al final de la temporada), mientras que Graeme Crosby, que había obtenido un nuevo chasis, fue segundo.

A petición de Yamaha-EE. UU., la OW60 fue llevada en 1983 a 693 cm³ (diámetro 64 mm, carrera 54 mm) para competir en las 200 millas de Daytona: la motocicleta, llamada OW69, nació para reemplazar a la antigua OW31 y ganó las ediciones de 1983 y 1984 de la carrera estadounidense con Kenny Roberts.

4 cilindros en V (1982-2002)

A partir del Gran Premio de Austria de 1982, Kenny Roberts tuvo una nueva motocicleta: la OW61, impulsada por un 4 cilindros en V con un ángulo entre los bloques de 60°, dos cigüeñales que giranban en la misma dirección y la alimentación de disco giratorio. Esto fue seguido en temporada 1983 por la OW70, equipada con un marco de aluminio "Deltabox" y una rueda delantera de 17", con la que el estadounidense luchó durante toda la temporada contra la Honda NS500 de Freddie Spencer, siendo derrotado en la última carrera: la evolución posterior fue la OW76 (1984) con alimentación por láminas (potencia de 140 CV), llevada al título mundial por Eddie Lawson.

Se produjeron cambios más radicales con la OW81 de 1985-1986, en el que los ejes de transmisión se volvieron contrarrotantes, reduciendo el efecto giroscópico del motor y ganando 5 CV más que en la OW76. La evolución de la OW81 fue, en 1987, la OW86, con expansiones revisadas para entrar dentro de las regulaciones deportivas.

Se hicieron más cambios en la temporada 1988, el año en que se revisó el motor (montado más inclinado hacia abajo), que vio el ángulo entre los bancos expandirse a 70°, para permitir la instalación de un paquete laminar más grande. También se estrenó un nuevo basculante, de tipo "banana", con esa forma para dejar espacio para futuras expansiones. Con esta motocicleta, bautizada como la OW98, Lawson ganó su tercer título mundial al ganar 7 de 15 grandes premios. También se debe mencionar la victoria de Wayne Rainey en Donington, obtenida con una OW98 equipada con frenos de disco de carbono. Al año siguiente, la motocicleta dejó espacio para una versión mejorada, la OWA8, que introdujo un sistema de telemetría.

En 1990 fue el turno de la OWC1, una motocicleta diseñada por los técnicos de Yamaha para obtener el mejor equilibrio posible entre el chasis y el motor (que había llegado a entregar 155 CV). Con la OWC1 y posteriormente con la OWD3 (1991) y la OWE0 (1992) Rainey ganó tres títulos mundiales consecutivos. El sistema de sincronización del motor 'Big Bang' hizo su debut en la OWE0 de 1992, lo que hizo que la potencia del motor fuera más negociable (que en ese año proporcionó 160 CV). Para el Campeonato del Mundo de 1993, la OWF2 se actualizó aún más (a 170 CV) y se equipó con un chasis reforzado. Le siguió la OWF9 (1994-1995), con un chasis rediseñado y una nueva entrada de aire.

En la temporada 1996 vio la llegada de la OWH0, cuyo motor fue rediseñado, volviendo a las mediciones de diámetro y carrera de la OW20, con el fin de encontrar un equilibrio entre el par y la potencia máxima. En la siguiente temporada fue el turno de la OWK1, con el ángulo entre los cilindros llevado a 75° para aumentar la capacidad de la caja de aire; en el campeonato del mundo de 1998, sin embargo, se cambió de opinión, volviendo a un ángulo de 70° en el modelo OWK1, la primera Yamaha YZR500 con carburadores Keihin y propulsado por gasolina sin plomo, también utilizado en la temporada 1999.

Otras mejoras llegaron en versiones posteriores, la OWK6 de 2000, la OWL6 de 2001, la última Yamaha YZR500 en ganar un gran premio (el de Alemania, con Max Biaggi) y la OWL9 de 2002, en plena era de MotoGP.

Resultados en el Campeonato del Mundo 
Sistema de puntuación desde 1969 a 1987:

Sistema de puntuación desde 1988 a 1992:

Sistema de puntuación de 1993 en adelante:

(Carreras en negro indican pole position, carreras en italics indican vuelta rápida)

Notas

Referencias

Enlaces externos 
Página oficial de Yamaha con la historia de la YZR500

Motocicletas del Campeonato Mundial de Motociclismo
Modelos de motocicletas de competición